Balja kan syfta på:

 Balja (kärl) –  ett större, men fortfarande manuellt flyttbart, lågt, öppet kärl avsett för tvätt, bad eller disk 
 Balja (botanik) – en enrummig kapsel
 Balja (vapen) – ett fodral till ett eggvapen